Steinschmätzer bezeichnet:

die Vogelart Oenanthe oenanthe, siehe Steinschmätzer (Art)
die Vogelgattung Oenanthe, siehe Steinschmätzer (Gattung)